

Шишкинське сільське поселення — сільське поселення, Вагайський район, Тюменська область
 Шишкинське сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край